Франсуа-Ксавье Кокен (, р. 27 января 1931) — французский .

Биография 
Выпускник Высшей нормальной школы (1951—1956). Стипендиат фонда Тира (1959—1962), исследователь в CNRS, ассистент в Парижском университете (1963—1969), профессор Реймского университета (1969—1976), старший исследователь в CNRS (1972—1975).

Специалист по русской истории. Член редакционных комиссий Revue d'Études Comparatives Est-Ouest и Revue des Études slaves.

Труды 
 La Révolution russe, Paris, PUF, coll. " Que sais-je ? ", 1962, 128 pages.
 La Sibérie : peuplement et immigration paysanne au XIXe siècle, Paris, Institut d'Études Slaves, 1969, 789 pages.
 La Grande Commission Législative (1767—1768) : les cahiers de doléances urbains, Paris, Publication de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne, 1972, 258 pages.
 La Révolution de 1917, Paris, PUF, coll. " Dossiers Clio ", 1974, 96 pages.
 1905 : la révolution russe manquée, Bruxelles, éd. Complexe, coll. " La mémoire du siècle ", 1985, 216 pages.
 1905 : La première révolution russe, Paris, Publications de la Sorbonne et Institut d'Études Slaves, 1986, 568 pages.
 Des pères du peuple au père des peuples : la Russie de 1825 à 1929, Paris, Sedes, coll. " Regards sur l’histoire ", 1991, 483 pages.
 avec M. Maslowsky, Mickiewicz, la France et l’Europe, Paris, Institut d'Études slaves et Maison des Sciences de l’Homme, 2002.

Примечания

Статьи 
 Размышления об отождествлении сталинизма и гитлеризма
 Русская Сибирь (Кокен о крестьянах, Исследование Кокена)

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1931 году
Историки Франции